Sprenz steht für

 Hohen Sprenz, Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Sprenz ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Sebastian Sprenz (um 1475–1525), Bischof von Brixen

Siehe auch:

 Hohen Sprenzer See